Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 215001–216000.

215001–215100

215101–215200

215201–215300

215301–215400

215401–215500

215501–215600

215601–215700

215701–215800

215801–215900

215901–216000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (215001-216000)